Con Paral·lel si può indicare:

l'Avinguda del Paral·lel, una strada di Barcellona
la Stazione Paral·lel, una stazione della metropolitana di Barcellona